Ferguson Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Ferguson Lake (Ferguson River) in Nunavut
 früher Name eines Sees auf Victoria Island, Nunavut, siehe Tahiryuaq (Ferguson Lake)

in den Vereinigten Staaten:
 Ferguson Lake (Michigan)